Ранчо ла Провиденсија има више значења:

 Ранчо ла Провиденсија (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ла Провиденсија (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Провиденсија (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Провиденсија, Ла Норија (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Провиденсија (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Провиденсија (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо ла Провиденсија (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо ла Провиденсија, Саборес де Мексико (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Провиденсија, Ел Тулиљо (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Провиденсија (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Провиденсија (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Провиденсија (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо ла Провиденсија (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику